Burial kan avse:

 Burial (album av Extol) – ett musikalbum av Extol
 Burial (artist) – brittisk dubstepmusiker
 Burial (musikalbum) – hans debutalbum